Teredo (informatyka) – technologia tunelowania połączeń
 Teredo – rodzaj małży z rodziny świdrakowatych
 HMS Teredo – brytyjski okręt podwodny